Vitrysk kan syfta på:

 Vitryssland – ett land i Östeuropa sedan 1990
 Vitryska SSR – en sovjetrepublik i Sovjetunionen 1919–1991
 Vitryska folkrepubliken – en oberoende vitrysk stat 1918–1919
 Vitryssar – en östslavisk folkgrupp
 Vitryska – ett östslaviskt språk som talas främst i Vitryssland